Лос Нанчитос има више значења:

 Лос Нанчитос (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Нанчитос (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику